Nuckolls ist der Familienname folgender Personen:
John Nuckolls (* 1930), US-amerikanischer Physiker
 Stephen Friel Nuckolls (1825–1879), US-amerikanischer Politiker
 William T. Nuckolls (1801–1855), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Nuckolls County